Командные соревнования по теннису на XVI летних Азиатских играх прошли с 13 по 16 ноября в Aoti Tennis Centre.

Общая информация 
Титул разыграли сборные Тайваня и Узбекистана, ведомые двумя своими лидерами — 35-й ракеткой одиночного рейтинга ATP Лу Яньсюнем и 40-й ракеткой Динисом Истоминым. Более ровная по составу китайская команда, даже потеряв перед финалом своего лидера, смогла завоевать титул чемпионов турнира.

В четвертьфинальной стадии турнира сыграли все восемь сеянных команд, в полуфиналой — все четыре первые сеянные команды и лишь в финале традиция была нарушена — Узбекистан переиграл Японию и занял их место в этой стадии.

Призёры

Посев 
Все сеянные команды начинают турнир со второго раунда.

 ' (Титул, Золотая медаль)
  (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  (Финал, Серебряная медаль)
  (Полуфинал, Бронзовая медаль)

<ol start="5">
 ''(Четвертьфинал)
 ''(Четвертьфинал)
 ''(Четвертьфинал)
 ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира